Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS San Juan''' :

 L' est un chasseur de mines de l'US Navy en service lors de la Première Guerre mondiale ;
 L' est un croiseur de l'US Navy de classe Atlanta lancé en 1941 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Los Angeles lancé en 1986.

San Juan